Korea Open 2019 steht für folgende Wettbewerbe:

 Korea Open 2019 (Badminton)
 Korea Open 2019 (Tischtennis)